Richard Antonio Castañeda Williams (San José, 10 de diciembre de 1986) es un futbolista costarricense, juega como volante y actualmente milita en Asociación Deportiva San Carlos de la Segunda División de Costa Rica.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Costa Rica